Золотовский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Ржаксинского района Тамбовской области.

Административный центр — село Золотовка.

История 
В соответствии с Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З установлены границы муниципального образования и статус сельсовета как сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Ранее в состав сельсовета входил ныне упраздненный посёлок Иноковка.

В 2015 году упразднена деревня Никольское.

Деревня Фёдоровка.

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Ржаксинского района
Сельские поселения Тамбовской области